Victoria University bezeichnet:
 Victoria University, Universität im Bundesstaat Victoria, Australien
 Victoria University of Wellington, Universität in Wellington, Neuseeland
 Victoria University, Toronto, College der University of Toronto, Kanada
 Victoria University of Manchester, Hochschule in Manchester, Großbritannien, siehe University of Manchester

Siehe auch
 Victoria University’s Antarctic Expeditions
 University of Victoria, Victoria, British Columbia, Kanada